Siemenshaus oder Siemens-Haus steht für:

 Siemenshaus (Dresden)
 Siemenshaus (Goslar)
 Siemenshaus (Hannover)